Италмазов — туркменская фамилия. Известные носители:
 Италмазов, Фархад
 Италмазов, Бабанияз Овлякулиевич - туркменский государственный деятель